Zagrebačka nogometna zona za sezonu 1987./88. je bila liga šestog ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Novi Zagreb" iz Zagreba.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Regionalna nogometna liga Zagreb – Jug 1987./88.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1987-88 zona
Zagreb-zona
1987-88 Zagreb-zona